Kelly kan som auktorsförkortning betyda:

 Donovan P. Kelly
 Lawrence M. Kelly
 Michelle Kelly
 William J. Kelly
 Howard Atwood Kelly

Robotskapade auktorsförkortningar